Tolfalas (Tol Falas, sin. Przybrzeżna wyspa) – wyspa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Jest zaznaczona i podpisana na mapie Śródziemia dołączonej do Władcy Pierścieni. Pewne wzmianki na jej temat można znaleźć w Niedokończonych opowieściach.

Była położona w Zatoce Belfalas, blisko Ethir Anduin. Należała do Gondoru. Znaczną część jej powierzchni (jak wynika z map) zajmowały wzgórza.

Przypisy

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, przeł. Maria Skibniewska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, 
 J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, wyd. 3, przeł. Radosław Kot, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2005, 
 Robert Foster, Encyklopedia Śródziemia, przeł. Andrzej Kowalski, Tadeusz A. Olszański, Agnieszka Sylwanowicz, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2003,

Linki zewnętrzne 
 Mapa Śródziemia J.R.R. Tolkiena z zaznaczonym położeniem Tolfalas 

Geografia Gondoru
Fikcyjne wyspy

es:Belegaer#Tolfalas